Кубок Канады по кёрлингу 2005 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 15 по 20 марта 2005 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 3-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2006, в очередном розыгрыше  2005 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2005.

В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевин Мартин, впервые выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Шэннон Клейбринк, впервые выигравшая Кубок.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
(результаты отдельных матчей на групповом этапе в источниках не найдены, есть лишь общее количество побед и поражений)

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
(результаты отдельных матчей на групповом этапе в источниках не найдены, есть лишь общее количество побед и поражений)

Группа A
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!
!Скип
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!Дополнительный матч(соперник, счёт)
!width=20|
!width=20|
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align="left"| Энн Мерклингер   ||  * ||    ||    ||    ||    ||  || 4 || 1 ||1
|- bgcolor=#ffc
|A2||align="left"| Шэннон Клейбринк ||    ||  * ||    ||    ||    ||  || 3 || 2 ||2
|- bgcolor=#ffc
|A3||align="left"| Колин Джонс      ||    ||    ||  * ||    ||    ||  || 3 || 2 ||2
|-
|A4||align="left"| Хизер Смит-Дэйси ||    ||    ||    ||  * ||    ||  || 2 || 3 ||4
|-
|A5||align="left"| Мари-Франс Ларош ||    ||    ||    ||    ||  * ||  || 1 || 4 ||5
|}Группа B'''

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Мужской турнир - 2005 Canada Cup of Curling - CurlingZone
 Женский турнир - 2005 Canada Cup of Curling - CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2005

2005
Спорт в Канаде в 2005 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Март 2005 года